Aubusson je lahko:

 Aubusson, kraj in občina v francoskem departmaju Creuse,
 Aubusson, kraj in občina v francoskem departmaju Orne.

Glej tudi 
 Aubusson-d'Auvergne, kraj in občina v francoskem departmaju Puy-de-Dôme